Patagonomyrmex odoratus  — вид муравьёв рода Patagonomyrmex из подсемейства .

Распространение 
Южная Америка, Патагония: юге Аргентины и юг Чили.

Описание 
Мелкие муравьи оранжево-коричневого цвета (длина рабочих около 5 мм; самцы буровато-чёрные), внешне похожи на  и . Мономорфные, длина головы рабочих от 1,00 до 1,25 мм, ширина HW от 0,86 до 1,08 мм, длина скапуса усиков SL 0,79 мм до 0,96 мм. Имеют выпуклый клипеус, недоразвитый псаммофор, гладкий верх петиоля и постпетиоля, формула щупиков 5,4. Усики рабочих и самок 12-члениковые с 4-члениковой булавой (13 у самцов и без булавы). Мандибулы с 6 зубцами. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона). Близкий вид  отличается морщинистой спинкой груди, а  отличается тёмной окраской.

Систематика 
Вид был описан в 1949 году русско-аргентинским мирмекологом Николаем Кузнецовым-Угамским (1898-1963) под первоначальным названием . Ранее включали в состав родов  (из бывшей его видовой группы angustus-group) и . В 2016 году выделен в род .

Примечания

Литература 
 Cole A.C. Jr. 1968. Pogonomyrmex harvester ants. University of Tennessee Press. Knoxville, Tenn. 222 p.
 Johnson, R. A. and S. P. Cover. 2015. A taxonomic revision of the seed-harvester ant genus Pogonomyrmex (Hymenoptera: Formicidae) on Hispaniola. 2015. Zootaxa 3972 (2):231-249. doi:10.11646/zootaxa.3972.2.5
 Kusnezov, N. 1949. Pogonomyrmex del grupo Ephebomyrmex en la fauna de la Patagonia (Hymenoptera, Formicidae). Acta Zool. Lilloana 8: 291-307.
 Kusnezov, N. 1951. El género Pogonomyrmex Mayr (Hym., Formicidae). Acta Zool. Lilloana 11: 227-333.

Ссылки 
 
Мирмицины
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1949 году
Эндемики Южной Америки